Aleksej Aleksejevitj Morozov (), född 16 februari 1977 i Moskva, är en rysk före detta professionell ishockeyspelare som under en stor del av sin karriär spelade för Ak Bars Kazan i KHL. Morozov spelade tidigare för Pittsburgh Penguins i NHL under 7 säsonger, för vilka han lyckades producera sammanlagt 84 mål och 219 poäng på 451 spelade matcher. Han valdes i första rundan som 24:e spelare totalt i NHL-draften 1995. Han avslutade sin karriär efter säsongen 2013/2014.

Trots sina lyckade år i NHL valde Morozov att återvända till den ryska ligan inför säsongen 2004–05, där han nått stora framgångar då han bland annat har utnämnts till ligans bästa spelare, gjort flest assist och poäng i ligan, blivit uttagen till KHL-Star Game 2008–09 samt blivit KHL-mästare med Ak Bars Kazan. Morozov har även representerat det ryska ishockeylandslaget vid ett antal tillfällen. Bland hans största meriter i internationella idrottssammanhang kan VM 2009 i Schweiz nämnas då man lyckades ta guld.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar 
 Morozov lägger av

Spelare valda i NHL Entry Draft 1995
Ryska ishockeyspelare
Spelare i Pittsburgh Penguins
Spelare i Ak Bars Kazan
Olympiska silvermedaljörer 1998
Födda 1977
Män
Levande personer
Idrottare från Moskva
Världsmästare i ishockey
Spelare i Krylja Sovetov
Spelare valda av Pittsburgh Penguins i NHL Entry Draft